Турстан — фамилия. Известные носители:

 Турстан (?—1140) — средневековый английский церковный деятель, архиепископ Йоркский.
 Турстан, Виолетта (1879—1978) — английская медсестра, писательница.